Duncan Regehr – attore e pittore canadese
 Richie Regehr – hockeista canadese su ghiaccio, difensore
 Robyn Regehr – ex hockeista canadese su ghiaccio
 Wade Regehr – neurobiologo canadese